Alfred Schmidt har flere betydninger:

 Alfred Schmidt (tegner) – (1858-1938)
 Alfred Schmidt (vægtløfter) – (1898-1972)
 Alfred Schmidt (filosof) – (1931-2012)